Pobladura de Pelayo García kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pobladura de Pelayo García (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Pobladura de Pelayo García (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar